UAM Text Tools – zestaw narzędzi do przetwarzania języka naturalnego
 Université de technologie de Troyes